Güterbock ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Güterbock (1858–1940), deutscher Privatgelehrter
 Eduard Güterbock (1801–1875), deutscher Bankier und Kaufmann
 Ferdinand Güterbock (1872–1944), deutscher Historiker
 Grethe Auer, verh. Güterbock (1871–1940), schweizerisch-österreichische Schriftstellerin
 Gustav Güterbock (1820–1910), deutscher Bankier und Kaufmann
 Hans Gustav Güterbock (1908–2000), deutscher Hethitologe
 Karl Güterbock (1830–1914), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Leopold Güterbock (1817–1881), deutscher Maler
 Ludwig Güterbock (1814–1895), deutscher Mediziner
 Paul Güterbock (1844–1897), deutscher Urologe

Güterbock steht für:
 Bankhaus Moritz Güterbock & Co., Berlin bis 1870/71

Siehe auch:
 Anthony Gueterbock, 18. Baron Berkeley (* 1939), britischer Politiker der Labour Party